Die B Grupa 1997/98 war die 49. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 2. August 1997 und endete am 9. Mai 1998.

Modus 
Die 16 Vereine spielten an 30 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Die besten drei Mannschaften stiegen in die A Grupa auf. Die letzten vier Teams stiegen in die drittklassige W Grupa ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1997 98
Fußballsaison 1997/98